Aricia — род бабочек из семейства голубянки.

Описание 
Половой диморфизм выражен слабо. на верхней стороне самцы и самки бурого цвета, только лишь у Aricia nicias (Meigen, 1830) крылья самцов сверху окрашены голубыми чешуйками. В центральной ячейке с нижней стороны крыльев пятна отсутствуют нет. Чёрные пятна субмаргинального ряда без серебристых чешуек. Второе спереди пятно постдискального ряда пятен на нижней стороне задних крыльев смещено кнутри. Голова с голыми глазами (без волосков). Булава усиков состоит из 13 члеников. Копулятивный аппарат у самцов характеризуется относительно длинным целиком склеротизованным эдеагусом с заостряющейся вершиной. Вершина ункуса широкая

Классификация 
Палеарктический род.

 Aricia anteros (Freyer, 1839)
 Aricia agestis ([Schiffermüller], 1775)
 Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)
 Aricia bassoni Larsen, 1974
 Aricia chinensis (Murray, 1874)
 Aricia cramera (Eschscholtz, 1821)
 Aricia crassipuncta (Christoph, 1893)
 Aricia hyacinthus (Herrich-Schäffer, [1847])
 Aricia isaurica (Staudinger, 1870)
 Aricia montentis Verity, 1928
 Aricia morronensis (Ribbe, 1910)
 Aricia nicias (Meigen, 1829)
 Aricia teberdina (Sheljuzhko, 1934)
 Aricia torulensis Hesselbarth & Siepe, 1993
 Aricia vandarbani (Pfeiffer, 1937)

Примечания 

Голубянки настоящие
Роды чешуекрылых